Cyclohexadieen is een organische verbinding met de brutoformule C6H8. Van de stof zijn twee isomeren bekend:
 1,3-cyclohexadieen
 1,4-cyclohexadieen